Kamieniec Ząbkowicki (plaats), plaats in Polen
 Kamieniec Ząbkowicki (gemeente), gemeente in Polen